Dukat je lahko:
 Dukat, zlati ali srebrni kovanec
 Dukat, naselje v Srbiji
 Dukat, naselje v Srbiji